HNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hatteras (Stati Uniti)